Опа́лиха (ранее — деревня Опалихина, «сельцо Константиновское», «сельцо Алексеевское-Опалиха») — микрорайон города Красногорска Московской области (c 2004 года). Расположен в западной части Городского округа Красногорск, в 3-5 километрах от центра Красногорска и в 9 километрах от МКАД. До 2004 года — дачный посёлок.

География 
Опалиха со всех сторон окружена Опалиховским лесом, на её территории отсутствуют вредные производства, поэтому она считается экологически чистым районом. Опалиха имеет хорошее транспортное сообщение, в северной части Опалихи проходит Волоколамское шоссе, в южной части — Рижское направление Московской железной дороги и (платформа Опалиха) Линии МЦД-2.
 
Административное здание расположено на Есенинской улице, там же неподалёку находится пруд и зона отдыха.

История

Появление и происхождение названия 
Авторы изданной в 1909 году книги «Спутник по Московско-Виндавской дороге» объяснили название посёлка тем, что здесь в XVII веке жил в государевой опале патриарх московский Никон. Однако исследователь Евгений Мачульский отмечает, что Опалиха никогда не принадлежала Никону, а её название было известно ещё за столетие до этих событий. Оно восходит к середине XVI века, когда в межевой грамоте 1542 года, которая определяла границы «плотницкой земли» Архангельского собора московского Кремля, в составе этой вотчины была названа деревня Опалихинская. Через несколько десятилетий эта деревня запустела и перестала принадлежать собору. В Писцовой книге 1584 года упоминается небольшое поместье служилого человека Ивана Губина, пожалованное ему из «порозжих» земель Поместного приказа, в которое входило три пустоши: «пустошь, что была деревня Владычня, пустошь что была деревня Опалихина, пустошь, что была деревня Загарье». Названия Опалихина и Загарье связываются с лесными пожарами, с помощью которых крестьяне освобождали новые места для пашни и селились около них, ставя деревни в 1-2 двора.

В Писцовой книге 1627 года отмечено, что поместье Ивана Губина снова попало в число порозжих «земель», а с середины XVII века территория Опалихи вновь заселяется и получает название «сельцо Константиновское, Опалиха тож», однако через пару десятилетий оно снова опустело и здесь остались лишь «двор вотчинника и двор бобыльский без людей». В 1672 году эту территорию отдали под поместье дьяку Тимофею Литвинову, а в 1673 году он выкупил поместье в вотчину. Писцовая книга 1686 года отмечает 8 человек в его дворе, 8 человек в бобыльских дворах и ещё 7 человек в бегах.

XVIII — начало XX века 

С 1704 года «сельцо Константиновское, Опалиха тож» приписано комнатному стольнику царя Иоанна V Алексеевича Василию Ивановичу Чаадаеву, прадеду писателя Петра Чаадаева. В 1709 году имение перешло к семейству Воейковых и далее записывается в документах как «сельцо Алексеевское, Опалиха тож».

В XVIII — начале XX веков на территории Опалихи находилась усадьба Опалиха-Алексеевское, принадлежавшая Н. Е. Николеву. В 1825 году сельцо Алексеевское-Опалиха с 33 душами мужского и 25 женского пола купил князь Николай Борисович Юсупов. Он начал строительство пышной усадьбы с башнями и башенками, постройки которой впоследствии сохранялись до середины XX века.

В 1832 году после кончины Николая Борисовича Юсупова его сын Борис продал сельцо Алексеевское-Опалиха надворному советнику, лейб-медику Фёдору Христиановичу Рамиху. В период владения усадьбой Рамихом в Звенигородском уездном суде были зафиксированы массовые жалобы крестьян на жестокое обращение владельца с ними. Владение усадьбой Рамихом привело к продаже всех крестьян, и по документам сельцо числилось пустующим до самого XX века. В 1852 году усадьба имела статус выставленной на продажу, и в 1857 году была продана провизору Андрею Фёдоровичу Фабрихеру «на удовлетворение просроченной накладной надворного советника Ф. Х. Рамиха».

В начале XX века имение приобрёл московский врач-новатор Пётр Фёдорович Фон Штейн. Часть территории своего имения он сдавал дачникам. Для повышения привлекательности сдаваемых участков фон Штейн добился прохождения через Опалиху Московско-Виндавской железной дороги и открытия в Опалихе железнодорожной станции в 1901 году.

Советское время

1920—1930-е годы 
После революции 1917 года помещичья земля Опалихи была поделена крестьянами соседнего села Ново-Никольское на душевые наделы. До 1923 года в бывшем здании помещичьего дома находился крестьянский клуб, а затем разместилась детская колония «Васильки». С 1924 по 1934 год на территории Опалихи располагался Коммунистический университет трудящихся Востока имени И. В. Сталина, в котором обучались болгары, испанцы, китайцы.

Здание усадьбы Опалиха-Алексеевское было разрушено в 1930-е годы, и на его месте было возведено здание пансионата (дом отдыха «Опалиха») в архитектурном стиле сталинский классицизм. С 1934 по 1938 год пансионат принадлежал Научно-исследовательскому институту по изучению национальных и колониальных проблем (НИИНКП). С 1938 по февраль 1942 года здесь располагался дом отдыха Центрального комитета Международной организации помощи борцам революции (ЦК МОПР).

В период Великой Отечественной войны 
В период Великой Отечественной войны в 1941-1942 годах линия фронта была всего в 15 километрах от Опалихи. В феврале 1942 года дом отдыха ЦК МОПРа был ликвидирован и в его помещениях был развернут эвакуационный госпиталь № 4032 Управления госпиталями Всесоюзного центрального совета профсоюзов (ВЦСПС). По окончании войны помещения госпиталя были переданы в ведение народного Комиссариата обороны, и с июля по сентябрь 1945 года здесь располагался Центральный дом отдыха Военно-воздушных сил РККА.

Послевоенный период 
В советское время Опалиха получила известность как один из крупнейших дачных посёлков в ближнем Подмосковье, входивший в зону лесопаркового защитного пояса города Москвы, что обеспечивало высокие экологические характеристики территории дачного поселка.

В летнее время количество жителей увеличивалось за счёт дачников и отдыхающих, пользовавшихся разнообразной рекреационной инфраструктурой дачного поселка, в которую входили дом Отдыха «Опалиха», пансионат «Серебрянка»

Дом Отдыха «Опалиха» 
Дом Отдыха «Опалиха», созданный на основе Усадьбы «Опалиха-Алексеевское» с комплексом зданий в стиле «сталинский классицизм» (возведено на фундаменте Усадебного дома) с сохранившимся ещё со времен князя Н. Б. Юсупова парком в французском стиле с каскадом прудов и усадебной инфраструктурой, позволявшей обеспечивать Дом отдыха продуктами питания «на месте». Поскольку дом отдыха имел ведомственную принадлежность Министерству среднего машиностроения, курировавшему атомную промышленность СССР, территория охранялась и в сезон отпусков (май-сентябрь), бОльшую часть времени находилась в закрытом режиме, когда в Доме отдыха гостили первые лица государства, среди которых был государственный и партийный деятель, руководитель советской атомной промышленности Ефим Славский, а также ряд видных учёных и заслуженных деятелей СССР: Игорь Курчатов, Сергей Королёв, Герман Титов и другие. Голубые ели вдоль основного корпуса Дома отдыха были посажены лично Ефимом Славским. За ним и его семьей Доме отдыха были закреплены постоянные помещения, и последние годы жизни Славский провёл в Доме отдыха «Опалиха».

Пансионат «Серебрянка» 
Пансионат «Серебрянка» находился между железной дорогой Рижского направления и улицей Геологов в западной части Опалихи. Ведомственная принадлежность пансионата — Геологоразведка СССР, однако предназначался для отдыха широкого круга лиц и имел свободный доступ для местного населения на территорию. Отличался развитой и разнообразной рекреационной инфраструктурой: основной корпус с администрацией Пансионата, с отдельными номерами, столовой, кинотеатром, рестораном, мед. кабинетом и др., дополнительный жилой корпус, несколько отдельных домов-мини-коттеджей. У пансионата был свой физкультурно-оздоровительный комплекс, оборудованная экотропа через лес до водоема озеро «Лесное», где на т. н. «Опалиховском берегу» был оборудован пляж на фоне соснового и елового леса. Особо ценен как рекреационный комплекс — на территории имелись действующие скважины с питьевой минеральной водой (в настоящее время законсервированы). Также на территории пансионата находилась водонапорная башня, снабжавшая как пансионат, так и весь поселок качественной водой. В 1970-1980-е годы Опалиха славилась питьевой водой, обладавшей высокими вкусовыми качествами. Однако с падением советской власти, пансионат утратил собственника, территория постепенно пришла в упадок, досуговая инфраструктура как пансионата, так и всего поселка, утрачена, равно как и возможность пользоваться скважинами минеральной воды.

Здание пансионата пришло в упадок в 2000-е годы, был сохранен усадебный парк с каскадом прудов, зелеными насаждениями возрастом более чем два века и растительностью, занесенной в Красную книгу.

Пионерский лагерь «Геолог» входил в инфраструктуру пансионата «Серебрянка», однако был разрушен. На его месте находится ЖК «О2».

«Мосдачтрест» 
Территория «Мосдачтрест», расположенная на проезде Дачная, окруженных лесом с западной стороны и сельхозугодиями с северной. К территории было доступно два водоема: озеро Лесное — дорога по опушке леса к берегу, называемому среди местных жителей «Ново-Никольский» и к северу — озеру «Полешинское». В зимний период местность славилась возможностью разнообразных лыжных маршрутов через лес.

1991—2004 

В Опалихе были сокращены рекреационные предприятия, что породило безработицу и необходимость поиска работы в Москве. Это, в свою очередь, усилило нагрузку на общественный транспорт и дорожную инфраструктуру. Единственное действующее предприятие на территории Опалихи — Красногорский завод лекарственных трав: АО «Красногорслексредства» — крупнейший и старейший в России производитель лекарственных трав и сборов. Располагается в восточной части Опалихи на ул. Мира. Предприятие существует с 1938 года. Завод обеспечивает больше половины всего объёма российского рынка лекарственных трав и сборов. С 1991 года АО «Красногорсклексредства» входит в состав холдинга «Мартин Бауер».

ДК «Опалиха» располагается в её историческом административном центре, рядом со зданием, где ранее долгие годы находилась поселковая администрация. Рядом с ДК находится пруд, рекреационная зона и мемориал памяти Опалиховцам, погибшим в годы Великой отечественной войны.

Также построено много новых коттеджей в основном за счёт бывших земель сельхозназначения, в годы Советской власти закрепленных за местным колхозом, который также прекратил свою деятельность после падения советской власти. В связи с включением дачного поселка в городскую территорию Красногорска строятся многоэтажные жилые дома.

В непосредственной близости от железнодорожной станции Опалиха в 1995 году было начато, в 2006 году завершено строительство Храма Святой Преподобномученицы Елисаветы в Опалихе, в честь Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны, имение которой располагалось неподалёку в Ильинском.

Присоединение к Красногорску 
19 октября 2004 года Постановлением Губернатора Московской области N 237-ПГ Б. В. Громова к дачному посёлку Опалихе присоединены деревни Аникеевка, Анино, Гореносово, село Ново-Никольское и посёлок Ткацкой фабрики. Спустя 9 дней, 28 октября 2004 года распоряжением вице-губернатора Московской области А. Б. Пантелеева (с согласия Совета депутатов Красногорского района Московской области) посёлок Опалиха присоединён к городу Красногорску и стал его микрорайоном, однако указанное решение не встретило у жителей поддержки. Администрация Опалихи расформирована, на её месте создан отдел районной администрации по обеспечению деятельности микрорайона. Жители посёлка, не согласные с решением, в течение двух лет обжаловали это решение, однако суд встал на сторону вице-губернатора.

В августе 2008 года в Опалихе и вблизи неё началось строительство жилья высокой этажности. На Аннинской улице строится десятисекционный 24-этажный жилой комплекс «Изумрудные холмы». В связи его заселением в последние годы резко ухудшилась транспортная инфраструктура города Красногорск и появились проблемы выезда из Опалихи.

С 2008 года в северо-восточной части Опалихи появился ЖК «Новая Опалиха», где преобладает малоэтажная жилая застройка.

С 2011 года на территории бывшего пионерского лагеря «Геолог» возвели ещё один жилой комплекс — «Опалиха O2». Застройщик — компания «Urban Group».

С 2015 года началось возведение нового жилого комплекса — «Опалиха О3». Застройщик — компания «Urban Group». По состоянию на 2018 год, из 16 домов этажностью от 4 до 8, были построены лишь 10, строительство остальных заброшено из-за банкротства застройщика и бегства его владельцев за границу, 5000 покупателей остались без квартир. Транзитный проезд через жилой комплекс до Новорижского шоссе местные жители пытаются ограничить с помощью шлагбаума и пропусков. Неподалёку находится ещё один заброшенный объект того же застройщика — ЖК «Лесобережный». В результате судебных разбирательств достройку объектов компании «Urban Group» взял на себя фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

21 ноября 2019 года в Опалихе было открыто движение наземного метро Линии МЦД-2, а 6 апреля 2020 года была открыта построенная по современным стандартам станция «Опалиха».

Население 
В 1939 году население дачного посёлка Опалиха составляло 634 человека, 1951 году — 2333 жителя, а также ещё более 2 тысяч человек в прилегающих к поселку фабрике лекарственных растений, общежитий 240-го завода, домах отдыха и других посёлках на территории, относимой к Опалихе. В 1957 году в Опалихе было около 7,5 тысяч жителей, а в летнее время их количество увеличивалось в несколько раз. По итогам переписи населения 2002 года посёлок Опалиха насчитывал 5132 жителей.

Спорт 
Опалиха и её окрестности популярны у любителей лыжного спорта. Однако, застройка и повышение численности населения привело к разорению многолетних лыжных трасс, в том числе трассы от пансионата «Серебрянка» (ул. Геологов) до озера «Лесное» берега которого несмотря на протесты жителей также были застроены, а лес разорен.
 
На территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Опалиха» действует коттедж «Опалиха», рассчитанный более чем на 100 отдыхающих.

На территории ЖК «Новая Опалиха» функционирует фитнес-клуб N-ergo в инфраструктуру которого входит небольшой бассейн, а в сентябре 2017 года открылся физкультурно-оздоровительный комплекс на месте бывшей поселковой администрации.

В августе 2022 года футбольная команда Опалихи стала чемпионом летнего чемпионата г.о. Красногорск по футболу 8х8.

Примечания

Ссылки 
 Бюрократы сносят дешёвое жилье (Как уничтожают многоквартирные дома на земле ИЖС. Кампания властей подмосковного Красногорска) // Глеб Пьяных. ДОМ ЗА ГОД. 21 декабря 2019 г. 
Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты, упразднённые в 2004 году
Упразднённые населённые пункты городского округа Красногорск
Населённые пункты, вошедшие в состав Красногорска
Микрорайоны Красногорска